Kitazawa ist der Familienname folgender Personen:
 Kitazawa Rakuten (1876–1955), japanischer Mangazeichner und Karikaturist
 Toshimi Kitazawa (* 1938), japanischer Politiker
 Tsuyoshi Kitazawa (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Kitazawa (* 1962), japanischer Eisschnellläufer